Leroy poate fi:

 Leroy Merlin, rețea de magazine de bricolaj din Franța
 Gilles Leroy, autor francez